Путе́ец — работник железнодорожного транспорта:
 Монтёр пути — рабочий на железной дороге, выполняющий работы по текущему обслуживанию и профилактическому ремонту железнодорожных путей (замене рельс и шпал, перешивке путей и др.), а также прокладке новых путей (обычно вспомогательных небольшой протяжённости).
 Обходчик — работник, выполняющий осмотр железнодорожного пути, сооружений и путевых устройств, а также уход за путями на закреплённом участке.

Населенные пункты 
 Путеец — посёлок городского типа в республике Коми.
Путеец — городское поселение в составе муниципального района Печора Республики Коми.
 Путеец — микрорайон города Ржева Тверской области.